Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2018 проводился с 20 по 23 декабря 2018 года в городе Глазго на арене Braehead Curling.

В чемпионате принимало участие 12 команд.

Победитель чемпионата получал право как смешанная парная сборная Шотландии выступать на чемпионате мира 2019, который проводился в апреле 2019 в городе Ставангер (Норвегия).

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда в составе Скотт Эндрюс / Джина Эйткен, победившая в финале команду Фрейзер Кинган / Джейн Стирлинг (Джина Эйткен стала чемпионкой Шотландии среди смешанных пар в 5-й раз, но предыдущие победы были с другим партнёром по команде). Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах команды Крейг Уодделл / Элис Спенс и Ли Макклири / Джудит Макклири.

Составы команд 

(источник: )

Групповой этап 

Группа A

Группа B

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф
«?» — результат матча в источнике не указан; возможно, матч не состоялся

Тай-брейк 
22 декабря, 17:30

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 23 декабря, 8:30

Полуфиналы. 23 декабря, 11:30

Финал. 23 декабря, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2019

Спорт в Шотландии в 2018 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Глазго
Декабрь 2018 года